Comté de Broome (Broome County) peut faire référence à :
 Comté de Broome (Australie), un comté en Australie,
 Comté de Broome (New York), un comté de l'État de New York aux États-Unis,